Scutopycnis är ett släkte av svampar. Scutopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scutopycnis